

Persone 
 Ben Affleck – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Bruce Affleck – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Casey Affleck – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 David Affleck – calciatore scozzese
 Francis Affleck – pilota automobilistico statunitense
 John Affleck – allenatore di baseball, pallacanestro e golf statunitense
 John Affleck – politico britannico
 Mike Affleck – giocatore di football americano statunitense
 Thomas Affleck – ebanista statunitense

Altro 
 HMS Affleck – fregata della marina statunitense